Alloplectus är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Alloplectus ingår i familjen Gesneriaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Plisterordningen
Alloplectus